Col termine circuito di Zeltweg si possono indicare:
 l'aerodromo Hinterstoisser-Zeltweg, dove fu ricavato un autodromo temporaneo attivo anni sessanta
 l'Österreichring, un autodromo permanente inaugurato nel 1969 e tuttora attivo, sebbene con un diverso tracciato